Muna Barat (Deutsch: Westmuna) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Muna. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi). Verwaltungssitz ist Laworo im Distrikt Sawerigadi.

Geographie 
Der Regierungsbezirks liegt im Nordwesten der Insel Muna und grenzt im Süden und Osten an den Bezirk Muna. Die natürlich Grenze im Norden bildet die Meerenge von Tiworo (Selat Tiworo) mit dem Tiworo-Archipel und im Westen die Floressee (Laut Flores).

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Buton Tengah wurde 2014 durch das Gesetz Nr. 14 aus dem Bezirk Muna ausgegliedert und setzt sich aus elf administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2019):

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Barat) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:100.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Tenggara